Elf Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen Leopard bzw. HMS Leopard und waren nach dem Leoparden benannt.

 Die erste Leopard war ein Schiff mit 34 Kanonen, das 1635 vom Stapel lief und 1653 von den Holländern erbeutet wurde.
 Die zweite Leopard war ein Schiff mit 54 Kanonen, das 1659 vom Stapel lief und 1699 als Wellenbrecher versenkt wurde.
 Die dritte Leopard war ein Brander mit 6 Kanonen, der 1672 gekauft und 1673 verbrannt wurde.
 Die vierte Leopard war ein Schiff mit 54 Kanonen, das 1703 vom Stapel lief und 1739 abgewrackt wurde.
 Die fünfte Leopard war ein Schiff mit 50 Kanonen, das 1741 in Dienst gestellt und 1761 ausgemustert wurde.
 Die sechste HMS Leopard war ein Linienschiff vierter Klasse mit 50 Kanonen, das 1790 vom Stapel lief und durch die Chesapeake-Leopard-Affäre von 1807 bekannt wurde. Sie wurde 1812 in einen Truppentransporter umgewandelt und sank 1814 durch Strandung an einer Insel in der Mündung des Sankt-Lorenz-Stroms.
 Die siebte Leopard war ein kleines, 1794 gekauftes, zuvor holländisches Schiff mit vier Kanonen, das 1808 wieder verkauft wurde. Da sie kein Schiff in Rangeinteilung war, trug sie nicht das Kürzel HMS, sondern HMAV, d. h.  Her Majesty's Armed Vessel.
 Die achte HMS Leopard war eine Fregatte mit hölzernem Rumpf und Schaufelradantrieb, die 1850 vom Stapel lief und 1867 verkauft wurde.
 Die neunte HMS Leopard war ein Zerstörer der C-Klasse, der 1897 vom Stapel lief und 1919 ausgemustert wurde.
 Ein Schlachtkreuzer der Tiger-Klasse sollte den Namen HMS Leopard erhalten, wurde aber nicht gebaut.
 Die zehnte HMS Leopard, war ein 1927 vom Stapel gelaufener französischer Zerstörer, der 1940 von der Royal Navy übernommen, später den Freifranzösischen Streitkräften übergeben wurde und 1943 bei Bengasi sank.
 Die elfte HMS Leopard war eine Fregatte und namensgebend für die Leopard-Klasse. Sie lief 1955 von Stapel und wurde 1977 abgewrackt.

Schiffsname der Royal Navy